Laden steht für:
 Fensterladen, Klappe zum Verschließen einer Fensteröffnung
 Laden (Geschäft), Verkaufsraum im Groß- und Einzelhandel

Das Verb laden bezeichnet:

Der Laden steht für:
 Der Laden, Romantrilogie von Erwin Strittmatter

Laden ist der Name folgender Personen:
 Bakr bin Laden (* um 1948), saudi-arabischer Unternehmensleiter, Halbbruder von Osama Bin Laden
 Carmen bin Laden (* 1947), Schweizer Autorin
 Felix von der Laden (* 1994), deutscher Produzent von Webvideos
 Hamza bin Laden (1989–2017 bis 2019), Sohn von Osama bin Laden
 Muhammad bin Laden (1908–1967), jeminitischer Bauunternehmer, Vater Osama bin Ladens
 Osama bin Laden (etwa 1957–2011), saudi-arabischer Terrorist
 Robert Laden, Maskenbildner und Spezialeffektkünstler
 Salim bin Laden (1946–1988), saudi-arabischer Investor, Halbbruder von Osama Bin Laden
 Tarek bin Laden (* 1947), saudi-arabischer Unternehmer, Halbbruder von Osama bin Laden
 Thabet bin Laden († 2009), jemenitisch-saudi-arabischer Adliger

Siehe auch:
 Lade